Made in Poland – grupa muzyczna
 Made in Poland – album muzyczny grupy All Bandits
 Made in Poland – album muzyczny grupy Kult
 Made in Poland – album muzyczny grupy Made in Poland
 Made in Poland – teleturniej
 Made in Poland – film z 2010 roku w reżyserii Przemysława Wojcieszka